Juan Helio Guamán (27 de junho de 1965) é um ex-futebolista equatoriano que atuava como defensor.

Carreira 
Juan Helio Guamán integrou a Seleção Equatoriana de Futebol na Copa América de 1995.

Jogadores da Seleção Equatoriana de Futebol
Jogadores da Copa América de 1991
Jogadores da Copa América de 1995
Futebolistas da Liga Deportiva Universitaria (Quito)
Futebolistas da Sociedad Deportivo Quito
Futebolistas do Club Deportivo Espoli
Futebolistas do Club Deportivo Universidad Católica (Equador)